Olivari ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Olivari (1891–1917), italienischer Jagdflieger des Ersten Weltkriegs
 Nicolás Olivari (1900–1966), argentinischer Schriftsteller